Arley – villaggio della parrocchia civile di Aston by Budworth nel Cheshire (Regno Unito)
 Arley – parrocchia civile del Warwickshire (Regno Unito)
 Arley – città della Contea di Winston, Alabama (Stati Uniti d'America)